Il singolare del Dubai Tennis Championships 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rafael Nadal ha battuto in finale il detentore del titolo Roger Federer 2–6, 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Roger Federer (finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Andre Agassi (secondo turno)

 David Ferrer (primo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Radek Štěpánek (secondo turno)
 Tomáš Berdych (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone 

Dubai Tennis Championships 2006
ATP Tour 2006